Il toponimo Buntungwa può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Buntungwa, comune del distretto di Chingola
Buntungwa, comune del distretto di Kitwe
Buntungwa, comune del distretto di Luanshya
Buntungwa, comune del distretto di Mufulira